Rionegro (Antioquia)
 Rionegro (Santander)

zie ook:
 Rio Negro (doorverwijspagina)